The Berzerker – gruppo musicale metal australiano
The Berzerker – album dei The Berzerker del 2000
The Berzerker – ex wrestler statunitense